Ezio Tettamanti – calciatore italiano
 Ferdinando Carabba Tettamanti – avvocato italiano
 Tito Tettamanti – avvocato, politico e imprenditore svizzero